Доналд Џонсон и Џаред Палмер су бранили титулу али нису учествовали те године.

Мартин Дам и Цирил Сук су у финалу победили Марка Ноулза и Данијела Нестора са 6:4, 7:6 (10:8).

Носиоци 

 Марк Ноулз /  Данијел Нестор (финале)
 Мартин Дам /  'Цирил Сук (победници)

<li>  Јевгениј Кафељников /  Радек Штјепанек (прво коло)
<li>  Жилијен Буте /  Фабрис Санторо (прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2003."

Отворено првенство Катара у тенису 2003.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови